Miejscowości w USA:
 Montello – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Elko
 Montello – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Montello – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Montello (ang. Montello Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette